Tierärztliche Praxis steht für:

 Tierarztpraxis
 Tierärztliche Praxis Großtiere, eine veterinärmedizinische Zeitschrift
 Tierärztliche Praxis Kleintiere, eine veterinärmedizinische Zeitschrift